Холмогоров Гаврило Михайлович (1901 — ?) — радянський конструктор. Лавреат Сталінської премії.
 Холмогоров Єгор Станіславович (* 1975) — російський письменник, публіцист, оглядач, консервативний російський націоналіст. Співголова Російського Консервативного прес-клубу. Учасник та політичний ідеолог проєкту «Новоросія».
 Холмогоров Євген Михайлович (* 1939) — радянський футболіст, нападник.